Узаков — фамилия; имеет женскую форму Узакова.
 Узаков, Аблакул Уразбаевич (1922—1955) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Узаков, Алишер Мухаммаджонович (род. 1984) — узбекский актёр, певец и режиссёр.
 Узаков, Мулладжан Каримович (1907—1960) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Узаков, Руслан Яркулович (род. 1967) — советский, узбекский и российский футболист, защитник, тренер.